«Сент-Лу́ис Си́ти» () — американский профессиональный футбольный клуб из города Сент-Луис штата Миссури. С 2023 года выступает в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады.

История 
В 2007 году Сент-Луис считался возможным кандидатом на переезд для «Реал Солт-Лейк» после того, как основатель клуба объявил, что продаст клуб, если новый стадион не будет построен. Потенциальную группу владельцев в Сент-Луисе возглавлял Джефф Купер, местный юрист. В 2008 и 2009 годах Купер пытался привлечь франшизу расширения MLS в , но его предложения были отклонены в пользу других городов несмотря на утверждённые планы по строительству футбольного комплекса в Коллинсвилле стоимостью .

В январе 2015 года с целью предотвращения переезда команды НФЛ «Сент-Луис Рэмс» было объявлено о планах строительства в городе нового стадиона для американского футбола и европейского футбола. В мае 2015 года комиссионер MLS Дон Гарбер посетил Сент-Луис, чтобы обсудить с местными властями возможности прихода лиги в город в связи с проектом нового многоцелевого стадиона. Однако, Гарбер предупредил, что любая возможная экспансия MLS в Сент-Луис может произойти только после 2020 года. В январе 2016 года «Рэмс» переехали в Лос-Анджелес, что, по словам Гарбера, увеличило шансы Сент-Луиса на получение франшизы MLS.

В феврале 2016 года была сформирована инвестиционная группа из лидеров местного бизнеса, названная MLS2STL. В ноябре 2016 года предполагаемая группа владельцев SC STL, сменившая MLS2STL, обнародовала план строительства стадиона на  мест в  стоимостью ,  из которых должны были составить государственные деньги. 3 февраля 2017 года билль с изменёнными условиями, согласно которым на новый стадион должно было направлено  из городских налоговых поступлений, был одобрен городской палатой олдерменов и вынесен на муниципальный референдум. Однако, избиратели отклонили этот план на референдуме 4 апреля 2017 года, что поставило под сомнение будущее MLS в Сент-Луисе.

9 октября 2018 года новая инвестиционная группа MLS4THELOU, основу которой составили члены семьи Тейлор, владельцев компании по прокату автомобилей , представила новый план строительства стадиона вместимостью  зрителей на ранее предполагавшемся месте в Даунтауне Сент-Луиса, возведение которого стоимостью в около  будет осуществляться за счёт частных денег. 30 ноября 2018 года палата олдерменов одобрила резолюцию по предоставлению налоговых льгот для предполагаемого стадиона MLS. 20 августа 2019 года MLS официально объявил о присуждении городу Сент-Луис 28-й франшизы лиги, которая начнёт выступление в 2022 году. В состав группы владельцев вошли президент фонда Enterprise Holdings Foundation Каролин Киндл Бец и шесть других женщин-членов семьи Тейлор, что сделало этот клуб первым из клубов MLS, в котором большинство принадлежит женщинам.

17 июля 2020 года MLS объявила о сдвиге на год вперёд сроков вступления в лигу трёх новых клубов в связи с пандемией COVID-19, в том числе начало выступления клуба из Сент-Луиса было перенесено на 2023 год.

13 августа 2020 года были представлены название клуба — «Сент-Луис Сити» (), эмблема и цвета.

Атрибутика

Форма

Домашняя

Гостевая

Экипировка

Текущий состав

Игроки в аренде

Примечания 

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Спортивные клубы Сент-Луиса